Егорьевское — название населённых пунктов:

Россия 
 Егорьевское — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Егорьевское — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Егорьевское — деревня в Клинском районе Московской области.
 Егорьевское — село в Княгининском районе Нижегородской области.
 Егорьевское — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Егорьевское — село в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Егорьевское — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Егорьевское — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Егорьевское — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Егорьевское викариатство
 Егорьевское сельское поселение